

Persone 
Aleksa Jovanović – calciatore serbo
Aleksa Jovanović – politico serbo, primo ministro della Serbia dal 1900 al 1901